Il doppio  del Trani Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Jamie Delgado e Jamie Murray erano i detentori del titolo.

Thomas Fabbiano e Matteo Trevisan hanno battuto in finale 6–2, 7–5 Daniele Bracciali e Filippo Volandri.

Teste di serie
La prima testa di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Yves Allegro /  James Cerretani (quarti di finale)
 Flavio Cipolla /  Simone Vagnozzi (primo turno)

 Rui Machado /  Leonardo Tavares (semifinali) 
 Alessandro Motti /  Jaroslav Pospíšil (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Trani Cup 2010